Az év magyar gyorskorcsolyázója címet 1964 óta ítéli oda a Magyar Jégsport Szövetség, 1988-tól a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség. A rövidpályás szakág legjobbjait 1990 óta díjazzák.

Díjazottak

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 856–857. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
A magyar sport évkönyve (1974-1993)
Magyar sportévkönyv (1994-2010)

Díjazott magyar sportolók
Gyorskorcsolya